Кубас-де-ла-Сагра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 12,82 км². Население — 3164 человека (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида